Ettan 2022 var Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar och den 17:e upplagan av den division som 2006 lades in mellan Superettan och Division 2. Ligan är uppdelad på två serier, Norra respektive Södra, med vardera 16 lag.

Lag, städer och arenor

32 lag är kvalificerade för spel i Ettan 2022 och lagen är uppdelade i två serier, Norra respektive Södra. 10 nya lag återfinns i serien detta år och 22 lag spelar kvar från föregående år. Nedflyttade från Superettan 2021 är Vasalunds IF, Gais och Falkenbergs FF. Sju lag är uppflyttade från Division 2 2021: BK Forward, BK Olympic, Stockholm Internazionale, IK Oddevold, Motala AIF, Team TG och Ängelholms FF. 

Akropolis IF placerade sig som 13:e lag i Superettan 2021, och förlorade sedan kvalet för fortsatt spel i Superettan. De flyttades dock ned ytterligare en division, på grund av att de inte fick förnyad elitlicens, och ersattes med BK Forward från division 2. Assyriska IK och Linköping City meddelades inte heller elitlicens, men var redan klara för nedflyttning.

Norra

Södra

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Superettan 2023

Ettan 2023

Åtvidabergs FF till Ettan med det ackumulerade slutresultatet 4–0.

Täby FK till Ettan med det ackumulerade slutresultatet 4–0.

Statistik

Skytteligan

Anmärkningslista

Se även
 Allsvenskan 2022
 Damallsvenskan 2022
 Superettan 2022
 Elitettan 2022
 Division 1 för damer 2022
 Svenska cupen: 2021/2022 2022/2023
 Svenska cupen: 2021/2022 2022/2023 (damer)

Referenser 

2022
Fotbollssäsongen 2022
Fotboll i Sverige 2022